João Rodrigues Cabrilho (1499-1543), explorateur portugais ;
 João Rodrigues (1558-1633), missionnaire portugais jésuite au Japon ;
 João Barbosa Rodrigues (1842-1909), botaniste brésilien ;
 João Pedro Rodrigues (né en 1966), réalisateur portugais ;
 João Rodrigues (né en 1994), coureur cycliste portugais.